Letra e Música pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Letra e Música (álbum), um disco do cantor Lulu Santos;
 Letra e Música (filme), um filme de 2007.

Desambiguação